Aberlour může být:

 Charlestown of Aberlour – malé město ve Skotsku
 Aberlour (palírna) – skotská palírna společnosti Pernod-Ricard